Wola peut désigner :
 Les Wola, un groupe ethnique de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Toponymie 
au :
 Wola est une commune.

en  :
 Wola est un arrondissement de Varsovie

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Wola, village du powiat de Lipno
 Wola, village du powiat de Żnin

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Wola, village du powiat de Bartoszyce
 Wola, village du powiat d'Iława 
 Wola, village du powiat de Kętrzyn 
 Wola, village du powiat de Nidzica 
 Wola, village du powiat de Węgorzewo 

dans d'autres voïvodies
 Wola, village de la voïvodie de Mazovie
 Wola, village de la voïvodie de Poméranie
 Wola, village de la voïvodie de Silésie
 Wola, village de la voïvodie des Basses-Carpates

Homonymie de toponyme